Złotniccy herbu Nowina – polski ród szlachecki
 Złotniccy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki